Villa Heimchen bezeichnet die folgenden Villen:

 Villa Heimchen (Hannover), 1890 als erstes mit amerikanischen Ballonfachwerk erbautes Gebäude in Niedersachsen
 Villa Heimchen (Sassnitz), 1906 errichtetes Gebäude an der Hauptstraße von Sassnitz